Квятковский, Сергей:
 Квятковский, Сергей Титович — Георгиевский кавалер; полковник; 27 января 1917.
 Квятковский, Сергей Юрьевич (род. 1982) — казахстанский футболист.